Вергулівка — селище міського типу, Луганська область, Алчевський район
Вергулівка — село, Луганська область, Перевальський район